Kirillow steht für:

 Kirillow, eine Kleinstadt in Nordwestrussland in der Oblast Wologda
 Kirillow-Haus, Blockhaus in der Oblast Swerdlowsk bei Newjansk

Kirillow bzw. Kirillowa ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Alexandrowitsch Kirillow (* 1936), russischer Mathematiker

 Dmitri Jegorowitsch Kirillow (* 1978), russischer Boxer
 Iwan Andrejewitsch Kirillow (* 1996), russischer Skilangläufer
 Jewgeni Gennadijewitsch Kirillow (* 1987), russischer Tennisspieler
 Nastassja Kirylawa (* 1996), weißrussische Skilangläuferin
 Wiktor Grigorjewitsch Kirillow-Ugrjumow (1924–2007), russischer Kernphysiker und Hochschullehrer
Siehe auch:
 Kirilow